Tenisový turnaj ATP Credit Agricole Suisse Open Gstaad 2012 se konal ve dnech 16. až 22. července ve švýcarském Gstaadu na otevřených antukových dvorcích Credit Agricole Arena. Představoval součást kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.

Vítězem dvouhry se stal Brazilec Thomaz Bellucci, který ve finále zdolal prvního nasazeného srbského tenistu Janka Tipsareviće.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení měli volný los do druhého kola.
  Janko Tipsarević (finále)
  Marcel Granollers (2. kolo)
  Stanislas Wawrinka (2. kolo)
  Michail Južnyj (2. kolo)
  Feliciano López (čtvrtfinále)
  Julien Benneteau (1. kolo)
  Santiago Giraldo (2. kolo)
  Bernard Tomic (1. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Sandro Ehrat 
  Henri Laaksonen
  Bernard Tomic

Následující hráč obdržel do soutěže zvláštní výjimku od pořadatelů:
  Jan Hájek

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Dustin Brown
  Martin Fischer
  Jan Hernych
  Matteo Viola

Odhlášení 
z dvouhry
  David Ferrer

Skrečování 
z dvouhry
  Édouard Roger-Vasselin
+ze čtyřhry
  Filippo Volandri

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Marcel Granollers /  Marc López (vítězové)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinále)
  Paul Hanley /  Julian Knowle (čtvrtfinále)
  Dustin Brown /  Michail Jelgin ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2012